Spit Point ist der Name folgender Landspitzen
 Spit Point (Greenwich Island), Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Spit Point (Heard), Heard und McDonaldinseln, Indischer Ozean